Single numer jeden w roku 1980 (USA)
 Single numer jeden w roku 1980 (Japonia)

Zobacz też